Голове́ньки () – село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 1185 жителей (2006 год).

Село Головеньки находится примерно в 21 км к северо-востоку от центра города Борзна. Средняя высота населённого пункта — 125 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

История 

 С 1861 года в составе Шаповаловской волости Борзнянского уезда.

В селе Гужовка была Михайловская церковь. Священнослужители Михайловской церкви:
 1786 — священник Ефим Самойлович, священник Александр Кохановский
 1811—1827 — священник Иван Александрович Соломаха, священник Емельян Александрович Соломаха
 1842 — священник Дмитрий Соломаха, священник Иван Соломаха, дьячек Андрей Соломаха, пономарь Яков Соломаха
 1846 — священник Дмитрий Емельянович Соломаха

Примечания

Ссылки 
 Головеньки на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Борзнянского района